Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (16 сборных), группы II (8 сборных) и группы III (13 сборных).

Группа I 
Место проведения: Муниципальный теннисный клуб, Эйлат, Израиль, хард

Дата: 6-10 февраля 2013

Для ускорения процесса 16 команд разбиты на 4 подгруппы.

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Подгруппы 

Подгруппа A

 
 Хорватия получает право сыграть в финале зоны.
 Грузия вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа B

 
 Великобритания получает право сыграть в финале зоны.
 Босния и Герцеговина вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа C

 
 Польша получает право сыграть в финале зоны.
 Турция вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа D

 
 Болгария получают право сыграть в финале зоны.
 Люксембург вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Плей-офф 

 сборные Великобритании и Швеции переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Боснии и Герцеговины и Грузии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Bellevue Club, Улцинь, Черногория, грунт

Дата: 17 — 20 апреля 2013

Плей-офф 

 сборные Туниса и Латвии переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Греции и Эстонии выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения:  Terraten Club, Кишинёв, Молдавия, грунт

Дата: 8 — 11 мая 2013

Плей-офф 

 сборные Египта и Лихтенштейна переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2013. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка